Seven Mile Beach steht für:

 Seven Mile Beach (Grand Cayman), Strand auf Grand Cayman, Kaimaninseln
 Seven Mile Beach (Tasmanien), Strand in Tasmanien, Australien
 Seven-Mile-Beach-Nationalpark in New South Wales, Australien